Gol steht für:

 Gol (Norwegen), Ortschaft in der Provinz Buskerud in Norwegen
 Gol Linhas Aéreas, brasilianische Fluggesellschaft
 VW Gol, Pkw-Modell des Volkswagenkonzern in Brasilien

Gol ist der Familienname folgender Personen:

 Darko Gol (* 1954), deutscher Bildhauer
 Ehud Gol (* 1946), israelischer Diplomat
 Janusz Gol (* 1985), polnischer Fußballspieler
 Jean Gol (Geburtsname: Jean Golstein; 1942–1995), belgischer Politiker
 José Pont y Gol (1907–1995), spanischer Erzbischof von Tarragona
 Sohel Altan Gol (* 1989), deutsch-türkischer Schauspieler

Gól steht für:

 Gól, tschechische Sportzeitschrift

GoL steht als Abkürzung für:

 Game of Life, Conways Spiel des Lebens
 Grundorganisationsleitung, eine Position der Freien Deutschen Jugend

GOL steht als Abkürzung für

 General Ontological Language, formale Sprache zum Aufbau und zur Beschreibung von Ontologien
 GOL-Sniper, ein deutsches Scharfschützengewehr

Siehe auch:
 Gohl
 Goll
 Gool

Abkürzung